Pélisson peut désigner : 

 Gérard Pélisson (1932-2023), homme d'affaires français, cofondateur de Accor ;
 Gilles Pélisson (1957-), homme d'affaires français, DG du Groupe Accor ;
 Paul Pellisson (1624-1693), écrivain français.

Homonymie de patronyme